Remember Me (canção da Pixar)
 Remember Me (canção de Journey)
 Remember Me (canção de T.I.)
 Remember Me (filme)
 Remember Me (jogo eletrônico)

Desambiguação